FOSA steht für:
 Friends of South Asia
 Friends of Southern Africa

Fosa steht für:
 La Fosa, Rione der Gemeinde Pulsano, Provinz Tarent, Apulien, Italien
 Fosa Creek, Bach auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Perfluoroctansulfonamid (PFOSA)

Abkürzung